Het wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2007 - 10.000 meter mannen werd gehouden op zaterdag 10 maart 2007 op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City, Verenigde Staten.

Statistieken 

Mannen 10.000 m
2007